A jerikó rózsa több sivatagi növény neve, melyeknek sajátossága, hogy összegömbölyödött száraz állapotukból víz hatására szétnyílnak.

Selaginella lepidophylla 
Az USA-Mexikó közti határvidéken elterülő Chihuahuan sivatagban őshonos, a korpafűfélékhez tartozó, a csipkeharaszt (Selaginella) nemzetségbe tartozó növény. William Jackson Hooker és Robert Kaye Greville 1833-ban írták le és ekkor kapta tudományos nevét is. Vízbe helyezve ágait 10-20 perc alatt nyitja ki, feléledve „tetszhalott” állapotából. A kereskedelemben ezt árulják, napfénykedvelő, huzamos ideig vízben tartva megpenészedhet.

Anastatica hierochuntica 
Apró, egynyári, keresztesvirágú fű, egyetlenegy faja (A. hierochontica L.) 
Egy tőből a földön szétterülő szárakat növeszt, levele apró, lapát alakú, az alsók ép szélűek, a felsők fogasak. Apró pirosas virágai vannak, táskagyümölcse hasas, kétmagú. 

Száraz időben, mikor magjai megértek, ágai összehajlanak s a szél az egész növénygombolyagot elgörgetheti a sivatagban. Ha azonban eső éri a növényt, ágai a nedvszívás következtében kiegyenesednek, a termések pedig felnyílnak és az eső a magvakat a földbe mossa. Ágait 20-50 perc alatt nyitja ki. A források ellentmondóak a tekintetben, hogy újbóli kinyílásakor életképes marad-e a növény.

Az Anastatica higrochasztikus mozgásának mechanizmusát C. Steinbrinck és H. Schinz fejtették meg, miszerint annyi a különbség a külső és a belső oldal rostjai között, hogy a külső rostok pórusai hosszantiak, a belsőkéi ellenben keresztirányúak.

Jerikó rózsa a kultúrában 
A jerikói rózsa név a Kr. e. 200 körül élt Sirach könyve nyomán keletkezhetett. Ennek 24. fejezete 18. versében található a következő hasonlat: „Úgy növök fel, mint a pálma Engeddiben és a rózsák Jerikóban.”

Ez a növény a Linné-től kapta nemzetségnevét, amely a görög anastasis (feltámadás), származéka, ami ez esetben a növény újjáéledését jelenti. A hierochuntica név sokkal régibb eredetű, és Jerikó  görög neve Hiericho él benne.

A Nílus jobb partján fekvő Antonie nevű temetővárosban a 400-as évek előtt élt keresztény múmia kezében egy ilyen növény gombolyagot találtak. A középkorban a híres arab orvos és utazó, Ibnel Beitar (1197–1248) említi a gyógynövényekről szóló munkájában. Ebben az arab munkában keff Mariam, Mária keze, a növény neve.

Ezen kívül a következő arab neveit jegyezték fel: kufefe, kezecske Egyiptomban és a Vörös-tenger beduinjai között; kamash, harapófogó Felső-Egyiptomban; komesht en nebi, a próféta harapófogója a Szaharában; gebeda vagy gabda, ököl Egyiptomban; keff Fatma, a próféta leányának keze Algir beduinjai körében; id Fatma binten nebbi, Fatmának, a próféta leányának keze Biszkrában.

Európában az 1400-as években van az első írásos említése Benedetto Rinio kéziratos füveskönyvében, rosa sanctae Mariae néven.

A középkor jerikó rózsája a Asteriscus maritimus, egy élénksárga virágú cserje volt. A középkor orvoslásában, az álomfejtésben és kártyavetésben is nevezetes szerep jutott neki. Vele jövendöltek a sóvárgott családi gyarapodásra.

A század elején Európában török házalók árulták. Akkoriban sok mendemonda terjedt el róla: a szentföld zarándokai azt híresztelték, hogy karácsony éjjelén újra kinyílik, de csak akkor, ha kálvinista nincs a házban. Ahol ilyen növény van, abba a házba a mennykő se csap.

Pallenis hierochuntica 
Jean Hippolyte Michon abbé és Saulcy akadémikus 1851-ben az Őszirózsaformákhoz tartozó
Odontospermum pygmaeum-ot határozza meg jerikói rózsa néven, mivel ekkorra Európában elfelejtődött, csak a történeti források hivatkoztak rá. Arra alapozták állításukat, hogy a Jerikó környéki völgyekben az Pallenis hierochuntica egyáltalán nem, csak ez a növény található, valamint francia címereken is ez a növény található. Ez utóbbi állításukat cáfolták.

Az Odontospermum pygmaeum (modern elnevésén Pallenis hierochuntica) csak a szirmok alatt található fészekpikkelyeit nyitja és csukja nedvesség hatására.

Lonicera caprifolium 
Jerikói rózsának nevezték eleinte a Lonicera caprifoliumot is, majd a jerikói lonc név terjedt el.

Források, külső hivatkozások 
 A Pallas nagy lexikona: Jerikói rózsa 
 Rapaics Rajmund: Magyarság virágai /Jerikói Rózsa  
 Gyulai Zsuzsanna: Korcun, Anastatica Hierochuntica és Michon abbé?..
 Katolikus lexikon: ördögszekér

Szobanövények